

Patronymes 

 Édouard Galletier (1885-1965), ancien combattant 1914-1918, latiniste, recteur d’académie français.
 Kélian Galletier (1992-), joueur de rugby à XV français.